Marek Vašut (1960-), acteur tchèque.
  (?-), sauteur à ski tchèque.